Het ATP-toernooi van Halle 2005 vond plaats van 6 tot en met 12 juni in de Duitse stad Halle. De wedstrijden werden gespeeld op grasbanen van het Gerry Weber Stadion.

De Zwitser Roger Federer won in de enkelspelfinale van de Rus Marat Safin. In de dubbelspelfinale was Federer met zijn landgenoot Yves Allegro te sterk voor Safin en zijn partner Joachim Johansson.

Het toernooi van 2005 trok 108.000 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Halle
ATP-toernooi van Halle